Carlos Peralta può riferirsi a:
Carlos Peralta (1962-vivente) giocatore di calcio a 5 paraguaiano.

Carlos Peralta Palomino (1991-vivente) calciatore colombiano.
Carlos Peralta Gallego (1995-vivente) nuotatore spagnolo.